Butaye est un patronyme porté notamment par :

 Emile Butaye (1882-1953), homme politique nationaliste flamand ;
 René Butaye (1858-1929), prêtre jésuite belge.